Ernst Braune ist der Name folgender Personen:
* Ernst Braune (Politiker, 1853) (1853–1942), deutscher Genossenschafter und Politiker (SPD)
 Ernst Braune (Politiker, 1879) (1879–1954), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Lüneburg

Siehe auch:
 Ernest Braun
 Ernst Braun
 Ernst Brauns